Føvling (parochie, Horsens)
Føvling (parochie, Vejen)